Cirilo (en búlgaro Кирил Преславски / Kiril Preslavski) de Bulgaria, príncipe de Preslav (17 de noviembre de 1895 - 1 de febrero de 1945), bautizado como Cirilo Enrique Francisco Luis Antonio Carlos Felipe (Kyril Heinrich Franz Ludwig Anton Karl Philipp) de Sajonia-Coburgo-Gotha, fue el segundo hijo del zar Fernando I de Bulgaria y de su primera esposa, la princesa María Luisa de Borbón-Parma. Era el hermano del zar Boris III de Bulgaria. Actuó como regente de su sobrino Simeón II entre 1943-1944.

Biografía 
 
Cirilo fue bautizado en la confesión católica, a diferencia de su hermano mayor, el príncipe heredero Boris, que recibió, por razones políticas, el bautismo en la confesión ortodoxa. Su educación tuvo una orientación militar y ascendió en el ejército búlgaro hasta el grado de teniente-general.

En septiembre de 1936, Cirilo acompañó al rey Eduardo VIII del Reino Unido en un viaje de placer por Islandia.

Tras la inesperada y misteriosa muerte de su hermano, el zar Boris, el 28 de agosto de 1943, Cirilo fue nombrado jefe del Consejo de Regencia por el Parlamento búlgaro; debía fungir como jefe de Estado hasta que su sobrino Simeón II alcanzase la mayoría de edad a los dieciocho años.

El príncipe Cirilo y su cuñada, la zarina viuda, Juana de Saboya, hija del rey Víctor Manuel III de Italia, asistieron al funeral de Estado del zar Boris III el 5 de septiembre de 1943 en la Catedral  de Sofía, para a continuación subir al tren funerario que aguardaba en la principal estación de ferrocarril de la ciudad, y que llevó el féretro real hasta el monasterio medieval de Rila en las montañas. 

Los tres gabinetes sucesivos de Bulgaria durante el gobierno del príncipe Cirilo, trataron de liberar a Bulgaria de sus acuerdos previos con la Alemania nazi, especialmente el que permitía el uso del ferrocarril para transportar tropas a Grecia y, asimismo, la retirada de las tropas alemanas estacionadas en Bulgaria. Una delegación búlgara viajó a El Cairo en un intento de negociar con los Estados Unidos y Gran Bretaña, pero las tratativas fracasaron, pues los Aliados se negaron a llegar a ningún acuerdo sin la participación de la Unión Soviética.

El Gobierno de Sofía trató de fomentar los lazos diplomáticos con los soviéticos, pero no consiguieron evitar que en agosto de 1944 la Unión Soviética declarara la guerra a Bulgaria y los ejércitos soviéticos cruzaran la frontera con Rumania. El Frente de la Patria, una coalición de comunistas búlgaros, la izquierda de la Unión Agraria, el grupo Zveno y algunos políticos que habían regresado de su exilio en la Unión Soviética, tomaron el poder el 9 de septiembre de 1944.

En la noche del 1 de febrero de 1945, Cirilo, el anterior primer ministro Bogdan Filov, el general Nikola Mihov y varios ministros y consejeros fueron ejecutados por los soviéticos. Sus sentencias de muerte habían sido aprobadas ese mismo día por un Tribunal del Pueblo. Murió a los 49 años, soltero y sin hijos.

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación (Reino de Italia, 1930).
  Caballero gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro (Reino de Italia, 1930).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Corona de Italia (Reino de Italia, 1930).

Ancestros

Referencias 
 Bulgaria in the Second World War by Marshall Lee Miller, Stanford University Press, 1975. 
 Boris III of Bulgaria 1894-1943, by Pashanko Dimitroff, London, 1986, ISBN 0-86332-140-2
 Crown of Thorns by Stephane Groueff, Lanham MD., and London, 1987, ISBN 0-8191-5778-3
 The Betrayal of Bulgaria by Gregory Lauder-Frost, Monarchist League Policy Paper, London, 1989.
 The Daily Telegraph, Obituary for "HM Queen Ioanna of the Bulgarians", London, 28 February 2000.

Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Años 1940 en Bulgaria
Ejecutados por fusilamiento
Políticos de la Segunda Guerra Mundial
Políticos ejecutados
Príncipes de Bulgaria
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Corona de Italia
Búlgaros ejecutados
Nacidos en Sofía
Fallecidos en Sofía